Onderdistrict in Indonesië
 Gedangan (Sidoarjo), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Gedangan (Malang), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gedangan (Grogol), een plaats in het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Gedangan (Rembang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Gedangan (Purwodadi), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Gedangan (Tuntang), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Gedangan (Wirosari), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Gedangan (Pulo Bandring), een plaats in het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Gedangan (Maduran), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Gedangan (Sumobito), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Gedangan (Sukagumiwang), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Gedangan (Midden-Java), een station in de provincie Midden-Java
 Station Gedangan (Oost-Java), een station in de provincie Oost-Java